Hauptstraße steht für:
 Hauptstraße (allgemein), auch Hauptverkehrsstraße, Straße mit hohem Verkehrsaufkommen und wichtiger Verbindungsfunktion
 Hauptstraße B, Straßenkategorie in Wien entsprechend den ehemaligen Bundesstraßen der anderen Länder
 Hauptstraße A, Straßenkategorie in Wien entsprechend den Landesstraßen der anderen Länder 
 Hauptstrasse, stets vortrittsberechtigte Strasse in der Schweiz und in Liechtenstein
 Hauptstraße, original Main Road, in Namibia eine Kategorie von Überlandstraßen, siehe Straßensystem in Namibia #Hauptstraßen
 Main Street (Roman), deutsch Die Hauptstraße. Carola Kennicotts Geschichte, Roman von Sinclair Lewis aus dem Jahr 1920
 Hauptstraße (Film), original Calle Mayor, spanisch-französischer Spielfilm von Juan Antonio Bardem (1956)

Straßen:
 Hauptstraße (Abtswind)
 Hauptstraße (Berlin-Alt-Hohenschönhausen)
 Hauptstraße (Berlin-Schöneberg)
 Hauptstraße (Dresden), Fußgängerstraße
 Hauptstraße (Fürstenfeldbruck)
 Hauptstraße (Gartow), Wendland, Niedersachsen 
 Hauptstraße (Heidelberg)
 Hauptstraße (Linz)
 Hauptstraße (Merkendorf)
 Hauptstraße (Radebeul)
 Hauptstraße (Weimar)
 Hauptstraße (Wennigsen)

Siehe auch:

 Hauptverkehrsstrasse (Liechtenstein)